Antonio Guzmán puede referirse a:
 Antonio Guzmán (1911-1982), presidente de la República Dominicana (durante 1978-1982).
 Antonio Guzmán del Rosario (1834-1867), prócer de la República Dominicana.
 Antonio Guzmán Blanco (1829-1899), presidente de Venezuela en varios periodos.
 Antonio Guzmán Capel (1960-), pintor español.
 Antonio Guzmán Núñez (1953-), futbolista español.
 Antonio Guzmán Ricis (1896-1944), compositor español.